Juan Vucetich es el nombre de dos estaciones de ferrocarril ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Argentina:

 Estación Juan Vucetich correspondiente al Ferrocarril Roca, ubicada en el partido de Berazategui;
 Estación Juan Vucetich correspondiente al Ferrocarril Urquiza, ubicada en el partido de José C. Paz.